Худинский — фамилия:

 Худинский, Иосиф Михайлович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 4932; 3 декабря 1834.
 Худинский, Фёдор Константинович — Георгиевский кавалер; майор; № 2056 (927); 15 февраля 1809.